Adolf Borchers (1913-1966), un aviateur nazi.
 Bobby Borchers (née en 1952), un chanteur américain.
 Charles M. Borchers (1869-1946), un homme politique américain.
 Charles Robert Borchers (1943-1997), un homme politique et un avocat américain.
 Cornell Borchers (1925-2014), une actrice lituanienne.
 Elisabeth Borchers (1926-2013), écrivain allemand.
 Georges Borchers (1869-1938, un lanceur américain.
 Hans-Jürgen Borchers (née en 1926), un physicien et mathématicien allemand.
 Hermann Borchers (1910-1974), un officier militaire nazi.
 Karen T. Borchers (née en 1957), une photojournaliste américaine.
 Nat Borchers (née en 1981), un footballeur américain.
 Ronald Borchers (née en 1957), un footballeur allemand.
 Samuel Borchers (née en 1988), un athlète américain.
 Walter Borchers (1916-1945), un aviateur nazi

Patronyme allemand